Armando Arce hace referencia a varios artículos:

Personas
 Armando Arce, periodista, político y deportista boliviano.
 Armando Arce (cineasta), cineasta venezolano